A taxa de homicídios é o índice que busca relacionar a média desse tipo de crime com o total da população de uma determinada região, no caso o estado da Paraíba.

A lista abaixo mostra a média de homicídios por municípios para uma média de 100.000 habitantes no estado.

Ver também
Paraíba
Anexo:Lista de municípios da Paraíba
Anexo:Lista de municípios da Paraíba por IDH

Homicidios